Серге́й Лапши́н:
 Лапшин, Сергей Евгеньевич (1959—1996) — советский и российский хоккеист.
 Лапшин, Сергей Иванович (род. 1974) — российский футболист.
 Лапшин, Сергей Фёдорович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.